Die Saison 2017/18 ist die 40. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (bis 2012 Oberliga Südwest) und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wird vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2017/18 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2016/17:
  FK Pirmasens
  FC 08 Homburg
  1. FC Kaiserslautern II
  Eintracht Trier
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2016/17:
  FC Hertha Wiesbach
  TuS Rot-Weiß Koblenz
  FC Karbach
  SV Gonsenheim
  FV 07 Diefflen
  TuS Mechtersheim
  SV Saar 05 Saarbrücken
  TSG Pfeddersheim
  SV Morlautern
  FSV Viktoria Jägersburg
  FSV Salmrohr

 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2016/17:
  FV Engers 07
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2016/17:
  FV Eppelborn
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2016/17:
  FV Dudenhofen
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Saarlandliga und Verbandsliga Südwest 2016/17:
  SC 07 Idar-Oberstein

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die zwei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland, Südwest und drittplatzierter der Saarlandliga aus. Die Auslosung ergab, dass der rheinländische Bewerber zuerst gegen den Vertreter aus dem Saarland spielte. Im zweiten Spiel stand dann der Verlierer des ersten Spiels dem Vertreter aus Südwest gegenüber. Im dritten Spiel spielte der Sieger des ersten Spiels gegen den Vizemeister der Verbandsliga Südwest.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga:  Eisbachtaler Sportfreunde
 Drittplatzierter der Saarlandliga (wegen Nichtmeldung des Meisters):  Borussia Neunkirchen
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest:  Hassia Bingen

|}

|}

Einzelnachweise 

2017
Oberliga RheinlandPfalz 2017 18